Nagelbaum steht für

spezielle Hauszeichen (Nagelbäume) und Gebäude oder Gebäudeteile wie

Nagelbaum steht für

 Kriegsnagelungen, auch: Nagelfigur, Nagelmann, Nagelbild, Nagelbrett, Nagelkreuz, Nagelsäule, Wehrschild oder Kriegswahrzeichen; Spendenaktionen in Österreich-Ungarn und im deutschen Kaiserreich ab dem Ersten Weltkrieg
 Nagelbaum (Springe), für das Lehrgangswerk Haas in Springe aufgestellte wachsende Skulptur